Cauld-wind ("ar-frio") é um termino na língua Scots referindo-se a qualquer gaita-de-fole escocesa operado com fole mecânico em vez de soprar com a boca. Tais condutas incluem:

 Gaita da borda
 Gaita pastoral
 Gaita das Lowlands
 Smallpipes escocesa

Gaitas de foles
Música da Escócia
Desambiguações de música